Good as Gold (álbum) - de Eddie Money lançado em 1996
Good as Gold (livro) - romance de Joseph Heller lançado em 1979

Desambiguação